Richards se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alison M. Richards
 Aola M. Richards
 Stephen J.Richards
 William J. Richards